Серос Куатес има више значења:

 Серос Куатес (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Серос Куатес (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику